Anatomia:
 Falanges de la mà
 Falanges del peu
 Ciència militar:
 Falange (militar), formació rectangular de soldats d'infanteria pesant pròpia de l'antiguitat
 Falange macedònia, formació creada per Filip II i utilitzada en la conquesta de l'Imperi Persa
 Falange obliqua
 Organitzacions:
 Falange Española, partit fundat el 1933 i dissolt el 1934
 Falange Española de las JONS, partit fundat el 1934 i dissolt el 1937
 Falange Española de las JONS (1976), partit fundat el 1976
 FE/La Falange, partit fundat el 1999
 Falange Auténtica, partit fundat el 2002
 Falange Española Auténtica, partit fundat el 1979
 Falange Española Independiente, partit fundat el 1977
 Falange Española Tradicionalista y de las JONS, partit fundat el 1937 i dissolt el 1977 partit únic de durant el franquisme
 Falange Española de las JONS Auténtica, organització política clandestina, liderada per Narciso Perales Herrero, que el 1979 s'integrà a Falange Española Auténtica
 Falanges Libaneses, partit polític libanès d'extrema dreta fundat pel patriarca Pierre Gemayel